Mühlner ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Mühlner (1960–2022), deutscher Handballspieler und -trainer
 Kerstin Mühlner (* 1963), deutsche Handballspielerin
 Maxi Mühlner (* 2001), deutsche Handballspielerin